Витковичи из Крумлова или Паны из Крумлова (, ) — ветвь феодального чешского рода Витковичей, получившая название от центра своих владений — замка Крумлов. Род Витковичей из Крумлова принадлежал к влиятельнейшим и богатейшим семействам Чехии и, благодаря браку одного из последних его представителей, Завиша из Крумлова, с вдовствующей королевой Кунгутой, ненадолго заполучил фактическую власть над Чешским королевством (конец XIII века).

Герб 
Витковичи из Крумлова имели герб в виде пятилепестковой зелёной розы шиповника на серебряном (или белом) поле. Поскольку род господ из Крумлова пресёкся слишком рано, их геральдическая роза, в отличие от геральдических пятилепестковых роз их родственников Витковичей из Градца, из Рожмберка и из Ландштейна, практически не оставила следов в геральдике современных населённых пунктов Южной Чехии.

История рода 
Крумловская ветвь Витковичей образовалась при разделе владений Витека из Прчице (ум. 1194) между его пятью сыновьями (т. н. «Разделение роз»), в результате которого второй сын, Витек II Старший (после 1160 — после 1236), получил крумловские земли. Вероятно именно при нём в начале XIII века была заложена родовая резиденция — Крумловский замок, хотя документальных свидетельств тому нет.

Первоначально основным владением Витека II Старшего стали земли в районе селения Пршидоли, где ему принадлежал крупный торговый центр на  Линецком торговом пути. Здесь же на Стражнем холме был построен деревянный замок. Торговое значение Пршидоли ещё более возросло после того как в 1231 году Витек организовал здесь соляной склад. После 1236 года упоминание Витека II в документальных источниках прекращается. Его сын Завиш из Неханиц (до 1216 — 1257) служил младшим казначеем (подкоморием) короля Вацлава I и в 1235 году присоединил к фамильным владениям имение Неханице, ставшее его резиденцией. Скорее всего, свою службу при дворе Завиш окончил в 1253 году.

Сыновья Завиша, Будивой I (до 1220 — после 1272) и Витек I из Крумлова (до 1220 — 1277), также служили при королевском дворе.

Владения 

Панам из Крумлова в центральной Чехии к востоку от Влтавы принадлежали следующие владения: Начерадец, Хвалов, Бржези, Велетин и Мисков; в округе Табора: Сепеков, Радетице, Збешице, Поповице, Подборжи, Зальши, Држкраёв, Божетице, Годушин, Влксице, Вратишов, Млчков, Бечов, Собенов, Рашовице, Носетин, Годетин, Хишку, Крихов, Подоли, Пиков, Стадлец и замок Скалице. Кроме того, им принадлежал Крумлов и несколько деревень в его округе, Виткув-Камен с округой, Светлик, Заборж, Бобовец и ещё несколько деревень в районе Крумлова.

Генеалогия 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
 Páni z Krumlova //www.ckrumlov.info 
 Родословная роспись Витковичей 

Шиповник в геральдике